Des Arc kan henvise til:

 Des Arc, Arkansas
 Des Arc, Missouri